Das Nationale Olympische Komitee Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komiteti wurde 1990 gegründet und 1993 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte eine Sportlerin aus Turkmenistan eine olympische Medaille erringen.

Medaillengewinner 

 Polina Gurýewa – Gewichtheben (0-1-0)
 Tokio 2020: Silber, Leichtgewicht (–59 kg), Frauen

!Medaillengewinner
Turkmenistan